Хашде́у () — румынская боярская фамилия, впервые упоминаемая во времена Штефана Великого (1429—1504).

Известные носители 
 Хиждеу, Александр Фаддеевич (1811—1872) — русский писатель, историк и фольклорист. Сын Тадеуша Хиждеу.
 Хиждеу, Болеслав Фаддеевич (1812—1886) — русский литератор, публицист, историк. Сын Тадеуша Хиждеу.
 Хашдеу, Богдан Петричейку (1838—1907) — молдавский и румынский писатель, поэт, филолог, публицист, историк. Сын Александра Хиждеу.
 Хиждеу, Тадеуш (1769—1835) — польский литератор.
 Хашдеу, Юлия (1869—1888) — румынская поэтесса. Дочь Богдана Петричейку Хашдеу.

Примечания